1/4 або ¼ може значити:
 4 січня (США)
 1 квітня
 дріб (математика) — одна чверть, одна чверть, 25 % або 0,25
 Символ Unicode, кодується як 00BC